Клоша́р (), нищий, бродяга — общепринятое разговорное и жаргонное слово, которым французы называют бездомных (бомжей).

В культуре 
 «Клошар» () — американский фильм 2001 года.
 «Клошар» () — сборник стихов польской поэтессы Виславы Шимборской (1962).
 «Клошар» — документальный роман Дмитрий Беркута (2020).

Имена собственные 
 Игорь Клошар (Олег Николаевич Зубарев, р. 1973) — российский поэт, член Союза писателей России.

См. также 

 «Мегрэ и клошар» () — одна из книг серии «Комиссар Мегрэ» Жоржа Сименона
 Бомж
 Бродяга
 Нищий
 «Отверженные»